Белёвский — имя собственное; имеет женскую форму Белёвская.
 Белёвские — малочисленный род, удельных князей, княживших в Белёве, центре Белёвского княжества, одного из Верховских княжеств.
 Андрей Васильевич Белёвский (ум. после 1516) — верховский удельный князь, московский воевода, сын князя Василия Михайловича, брат князей Ивана и Василия Белёвских.
 Иван Васильевич Белёвский (ум. 1523) — верховский удельный князь, московский воевода и боярин, сын князя Василия Михайловича, брат князей Андрея Белёвского и Василия Белёвских.
 Стефан Белёвский (ум. после 1692) — один из заметных деятелей российского старообрядчества конца XVII века.

Фамилия 
 Белёвский, Август (1806—1876) — польский историк, писатель.
 
 Белёвский, Иван Иванович (ум. 1558) — последний удельный князь Белёвский (1523—1555), воевода.
 Белёвский, Фёдор Михайлович (ум. после 1459) — верховский удельный князь.

Составные фамилии 
 Белёвский-Жуковский, Алексей Алексеевич (1871—1932) — сын великого князя Алексея Александровича и Александры Васильевны Жуковской.

См. также 
 Белёвские-Жуковские — русский графский угасший в мужском поколении род.
 Белёвский 71-й пехотный полк — пехотное подразделение Русской имепраторской армии в составе 18-й пехотной дивизии.
 Белёвский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Тульской области России.
 Белёвский Спасо-Преображенский монастырь — мужской православный монастырь в городе Белёв Тульской области.
 Белёвский уезд — административно-территориальная единица в составе Белгородской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1926 годах.